Градинари има више значења:

 Градинари (Бихор), насеље у округу Бихор у Румунији
 Градинари (Јаши), насеље у округу Јаши у Румунији
 Градинари (Караш-Северин), насеље у округу Караш-Северин у Румунији
 Градинари (Олт), насеље у округу Олт у Румунији
 Градинари (Ђурђу), насеље у округу Ђурђу у Румунији
 Општина Градинари (Караш-Северин), општина у округу Караш-Северин у Румунији
 Општина Градинари (Олт), општина у округу Олт у Румунији
 Општина Градинари (Ђурђу), општина у округу Ђурђу у Румунији